Среднеколы́мск () — город, административный центр Среднеколымского улуса Республики Саха (Якутия) Российской Федерации, образует городское поселение город Среднеколымск.

Этимология 
Основан в 1644 году как Среднеколымский острог, название от гидронима реки Колыма. Название указывало на расположение острога в среднем течении Колымы и противопоставляло селениям Нижнеколымск и Верхнеколымск. С середины XIX века — город Среднеколымск.

История 
Основан в 1643 или 1644 году как казачий острог русским землепроходцем Михаилом Стадухиным и казаком Дмитрием Зыряном. Был известен под названием Ярмонга (Ярманка). В 1775 году Среднеколымск стал городом, а в 1882 году — центром Колымского округа.

Являлся местом ссылки, здесь её отбывали врач, революционер С. И. Мицкевич, революционер, писатель В. Г. Богораз, декабрист Н. С. Бобрищев-Пушкин, журналист И. В. Шкловский.

Население

Экономика 
Основная отрасль — сельское хозяйство (скотоводство, коневодство, оленеводство), рыболовство, пушной промысел. Имеется нефтяная база.

Предприятия
 ГУП ФАПТК «Анкудинка»
 ЗАО «Дороги Колымы»
 Колымский Лесхоз
 Колымторг
 НПП «Колыма»

География 
Расположен на Колымской низменности на северо-востоке республики, на левом берегу Колымы в месте впадения в неё Анкудинки в 1280 км к северо-востоку от Якутска и в 890 км к северу от Магадана. Находится севернее Северного полярного круга.

В Среднеколымске холодный климат. Осадков в течение года выпадает мало. По классификации климатов Кёппена — субарктический климат (индекс Dfc) с коротким прохладным летом. По классификации Алисова — субарктический климат.

Связь 
Сотовая связь (действует с июня 2009)
 МТС
 МегаФон
 Билайн

Телефонная связь
 СахаТелеком

Интернет
 СахаТелеком
 Altegro-Home Wi-Fi

Транспорт 
Действует аэропорт, речная пристань (июнь-октябрь). В зимнее время года сообщение со Среднеколымском осуществляется по автозимнику.

Образование 

 Среднеколымская средняя школа
 Среднеколымская улусная гимназия
 Детская школа искусств

Культура 
 Улусный дом культуры
 Краеведческий музей

Топографические карты

В культуре 
Среднеколымск упоминается в первой части («Дорога уходит в даль») книги Александры Бруштейн «Дорога уходит в даль».

Тюрьма как тюрьма, об этом я расскажу тебе в другой раз. Сижу я в ней довольно долго, пока в один непрелестный день выходит решение моей судьбы. Сослать Розанова Павла Григорьевича на пять лет в город Среднеколымск, Якутской области.

Что такое Среднеколымск? Об этом мы, ссылаемые туда, знали гораздо меньше, чем, например, о каком-нибудь Рио-де-Жанейро. Да что — мы! Не знало об этом даже правительство. Мать одного из ссылаемых добилась в Петербурге приёма у какого-то высокого начальника и спросила у него, что такое Среднеколымск. Начальник этот ей ответил с любезной улыбкой:

— «О Среднеколымске нам, сударыня, известно только одно: что там людям жить невозможно. — И добавил уже без улыбки: — Поэтому-то мы и ссылаем туда революционеров».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт о Среднеколымске
 Среднеколымск в энциклопедии «Мой город»

Литература 
 А. А. Третьяков — «Среднеколымск. Исторический очерк», © Якутполиграфиздат, Якутск, 1993 г.
 

 
Зимовья на дальних заморских реках
Населённые пункты Среднеколымского улуса
Центры улусов Якутии